American Nightmare steht für:

 eine Hardcore-Punk-Band, siehe American Nightmare (Band)
 einen Dokumentarfilm über das Horrorfilm-Genre, siehe The American Nightmare
 American Nightmare (1984), US-amerikanischer Kriminalfilm
 American Nightmare (2002), US-amerikanischer Horrorfilm